Le Landion est le nom de plusieurs cours d'eau français tributaires du bassin de la Seine :
 le Landion, affluent de l'Armance ;
 le Landion, affluent de l'Aube ;
 le Landion, affluent de l'Ource.